Jevgeni Onegin (roman), een roman in verzen van Poesjkin
 Jevgeni Onegin (opera), een opera van Tsjaikovski gebaseerd op deze roman
 Jevgeni Onegin (1911), een korte Russische film van Vasili Gontsjarov gebaseerd op deze roman